Nacho steht für:
 familiäre Form des spanischen Vornamens Ignacio

 Nachos, Gericht aus der Tex-Mex-Küche

Nacho ist der Familienname folgender Personen: 

 Tata Nacho (1892–1968), mexikanischer Komponist

Nacho ist der Rufname folgender Personen:

 Nacho (Fußballspieler, 1967) (José Ignacio Fernández Palacios; * 1967), spanischer Fußballspieler, Celta Vigo und SD Compostela 
 Nacho (Fußballspieler, Februar 1980) (Ignacio Fernández Rodríguez; * 1980), spanischer Fußballspieler, u. a. bei Deportivo Alavés und SD Ponferradina 
 Nacho (Fußballspieler, Juni 1980) (Ignacio Pérez Santamaría; * 1980), spanischer Fußballspieler, u. a. beim FC Málaga, FC Getafe und Betis Sevilla
 Nacho (Fußballspieler, 1982) (Ignacio Rodríguez Ortiz; * 1982), spanischer Fußballspieler, u. a. bei der SV Ried
 Nacho (Fußballspieler, 1989) (José Ignacio Martínez García; * 1989), spanischer Fußballspieler, u. a. bei Rayo Vallecano 
 Nacho (Fußballspieler, 1990) (José Ignacio Fernández Iglesias; * 1990), spanischer Fußballspieler, Real Madrid
 Nacho (Fußballspieler, 1993) (Ignacio Agustín Sánchez Romo; * 1993), spanischer Fußballspieler, u. a. bei CD Numancia 
 Nacho (Sänger) (Miguel Ignacio Mendoza Donatti; 1983), venezolanischer Sänger
 Nacho Vigalondo (* 1977), spanischer Drehbuchautor und Regisseur